Bassenthwaite – jezioro w Anglii
 Bassenthwaite – wieś w Anglii